Papingo kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Maja e Dritës, bergstopp,

Grekland 

 Pápigkon, ort, Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar